Stefan Weber peut faire référence à :

 Stefan Weber (1946-2018), professeur autrichien d'art, chanteur et maître de chapelle du groupe viennois Drahdiwaberl ;
 Stefan Weber (1967-), islamologue allemand, historien d'art et actuel directeur du musée d'art islamique de Berlin.